Varming est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1939), sculptrice et médailliste danoise

Voir aussi
, firme d'ingénierie danoise

Homonymie de patronyme